Anthriscus trachysperma är en flockblommig växtart som beskrevs av Heinrich Gottlieb Ludwig Reichenbach och Carl Fredrik Nyman. Anthriscus trachysperma ingår i släktet småkörvlar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Småkörvlar
trachysperma